Не́йсмит () — фамилия шотландского происхождения.

Носители фамилии 
 Нейсмит, Александр (1758—1840) — шотландский художник.
 Нейсмит, Гэри (род. 1978) — шотландский футболист.
 Нейсмит, Джеймс (1861—1939) — канадский спортсмен, основатель баскетбола.
 Нейсмит, Лоуренс (1908—1992) — английский актёр.
 Нейсмит, Патрик (1787—1831) — шотландский художник.
 Нейсмит, Стивен (род. 1986) — шотландский футболист.

География 
 Нейсмит — невключённая территория в штате Монтана, США.

Астрономия 
 Нейсмит — лунный кратер.

Примечания